Славу́тич — давньослов'янська, українська і козацька назва річки Дніпро; у теперішній час для позначення річки вживається у високій мові та літературі, зокрема, у поезії. Цю назву носять низка географічних пунктів, об'єктів і організацій:

Топонім 

 Славутич — місто у Київській області
 Славутич — пункт контролю на кордоні з Білоруссю
 Славутич — станція київського метрополітену Сирецько-Печерської лінії
 Славутич — пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці у Миколаївській області
 Славутич — залізнична станція  Київської дирекції Південно-Західної залізниці на лінії Чернігів — Семиходи

Техніка 
 «Славутич» — корабель управління Військово-Морських сил Збройних сил України
 «Славутич» — зернозбиральний комбайн Херсонського машинобудівного заводу
 «Славутич» — фірмовий пасажирський поїзд Південно-Західної залізниці сполученням Київ — Новоолексіївка
 «Славутич» — марка радянських телевізорів
 «Славутич» — сплав

Культурні організації 
 «Славутич» — спілка літераторів міста Кременчука
 «Славутич» — регіональна громадська організація Москви
 «Славутич» — народний ансамбль (м. Кременчук)

Спорт 

«Славутич» — назва кількох футбольних клубів:
 «Славутич» — футбольний клуб з міста Славутич
 «Славутич» — стара назва українського футбольного клубу «Черкащина»
 «Славута» — український футбольний клуб зі Славути
 «Славутич» — український футбольний клуб Москви та колишнього клубу з льодового хокею «Славутич» — хокейний клуб історичного білорусинського міста Смоленськ

Торгові марки 
 «Славутич» — марка пива компанії Carlsberg Ukraine

Підприємства 
 ПБК «Славутич» — колишня назва Запорізького пивоварного заводу Carlsberg Ukraine
 ПЗ «Славутич» — колишня назва Київського пивоварного заводу Carlsberg Ukraine

Прізвище 

 Славутич Яр (справжнє ім'я Григорій Михайлович Жученко, 1918—2011) — поет, публіцист, літературознавець, мовознавець, редактор